Элайджа Уильямс (, 7 октября 1809, Бристоль — 8 сентября 1854, Лондон) — английский шахматист, бронзовый призер Лондонского международного турнира 1851 г.

Один из сильнейших шахматистов Англии середины XIX в. Первый президент шахматного клуба «Clifton Chess Club».

У Уильямса была привычка долго обдумывать каждый (даже самый очевидный) ход. Однажды Уильямс думал над ходом 2½ часа. М. Фокс и Р. Джеймс в своей книге «The Complete Chess Addict» назвали его «Бристольским ленивцем». Особенно возмущался манерой игры Уильямса сильнейший шахматист Англии того времени Г. Стаунтон. Стаунтону приписывают фразу: «Элайджа, ты не должен просто сидеть — ты должен сидеть и думать!»

Уильямс умер во время вспышки холеры на Брод-стрит.

Спортивные результаты

Книги 
 Souvenir of the Bristol Chess Club. London, 1845 (сборник 100 партий из соревнований Бристольского шахматного клуба).
 Horae Divanianae. London, 1852 (сборник 150 партий из соревнований клуба «Grand Divan»).

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XIX века
Родившиеся 7 октября
Родившиеся в 1809 году
Умершие 8 сентября
Умершие в 1854 году
Умершие в Лондоне
Умершие от холеры